Osoby o tym nazwisku:
 Dario Acquaroli – włoski kolarz górski
 Francesco Acquaroli – włoski polityk i samorządowiec